Афа:

 Афа — полубожество, дух с полинезийского острова Атафу.
 Афа — коммуна во Франции, департамент Южная Корсика.
 Афа Исмаил (род. 1993) — мальдивская легкоатлетка.

См. также 
 АФА